Hintz ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Hintz (1876–1967), deutsche Malerin und Töpferin
 Eduard Friedrich Wilhelm Hintz (1807–1874), deutscher Theaterschauspieler
 Ernst Hintz (1854–1934), deutscher Chemiker
 Eugen Hintz (1868–1932), deutscher Ingenieur,  Entomologe und Forschungsreisender
 Ewaldt Hintz (1613–1668), deutscher Komponist und Organist
 Fritz Hintz-Fabricius (1891–1968), österreichisch-deutscher Schauspieler, Sänger und Theaterregisseur
 Johann Ernst Hintz (1845–1920), siebenbürgischer Politiker
 Johannes Hintz (1898–1944), deutscher Militär
 Julius Hintz (1805–1861), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Lotar Hintz (1908–1982), deutscher Orgelbauer
 Marcin Hintz (* 1968), polnischer lutherischer Theologe und Bischof der Diözese Pommern-Großpolen
 Oliver Hintz (* 1974), deutscher Musikproduzent, siehe Oliver deVille
 Roope Hintz (* 1996), finnischer Eishockeyspieler
 Werner E. Hintz (1907–1985), deutscher Schriftsteller, Hörspiel- und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Brauerei Karl Hintz
 Casa Hintz in Cluj
 Hinsch
 Hintze
 Hinz